Dalenburg steht für:

 Ruine Dalenburg oder Ruine Urnburg, Burgruine im Landkreis Freudenstadt (Baden-Württemberg)
 Dalenburg, frühere Schreibweise von Dahlenburg, Flecken im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen)
 Dalenburg, veraltete deutsche Bezeichnung der Dalaborg, Burgruine in Dalsland (Schweden)